

Ґіжиці — село в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Ґіжиці — село в гміні Ілув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Ґіжиці — село в гміні Ґрабув-над-Просною Остшешовського повіту Великопольського воєводства